Kitchee Sports Club (chiń. 傑志體育會) – klub piłkarski z Hongkongu, grający w Hong Kong Premier League.

Historia 
Klub został założony w 1931 roku. Klub wywalczył dziewięć tytułów mistrza Hongkongu w sezonach 1947/1948, 1949/1950, 1963/1964, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017 i 2017/2018. Klub zdobył też pięć Pucharów Hongkongu w latach 2012, 2013, 2015, 2017 i 2018 oraz pięć Pucharów Ligi Hongkongu w latach 2006, 2007, 2012, 2015 i 2016.

Sukcesy 
Hong Kong First Division/Hong Kong Premier League
mistrzostwo (9): 1947/1948, 1949/1950, 1963/1964, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018
wicemistrzostwo (8): 1952/1953, 1954/1955, 1956/1957, 2003/2004, 2006/2007, 2008/2009, 2012/2013, 2015/2016
Hong Kong Second Division
mistrzostwo (3): 1950/1951, 1991/1992, 2002/2003
Hong Kong Third Division
mistrzostwo (1): 1997/1998
Puchar Hongkongu
zwycięstwo (5): 2012, 2013, 2015, 2017, 2018
finał (2): 2004, 2014
Puchar Ligi Hongkongu
zwycięstwo (5): 2006, 2007, 2012, 2015, 2016
Hong Kong Senior Challenge Shield
zwycięstwo (6): 1950, 1954, 1960, 1964, 2006, 2017
finał (6): 1949, 1952, 1956, 2008, 2010, 2015

Stadion 
Swoje domowe mecze klub rozgrywa na Stadionie Mong Kok w Hongkongu. Stadion może pomieścić 6664 widzów.

Azjatyckie puchary

Przypisy 

Kluby piłkarskie w Hongkongu
Kluby piłkarskie założone w 1931